Фива () — женское имя. Латинизированный вариант транслитерации — Теба (напр. ). Известные носители имени и объекты с таким названием:

В древнегреческой мифологии:
 Фива (или Теба), дочь Асопа — нимфа, эпоним города Фивы в Беотии.
 Фива, дочь Килика — эпоним города Фивы в Киликии.
 Фива, дочь Тритона — нимфа, эпоним города Фивы в Египте.

В астрономии:
 Фива (или Теба) — спутник планеты Юпитер. Иногда неправильно именуется «Феба».

В Христианстве:
 Святая Фива  Кенхрейская (Коринфская), диаконисса; (I век). Упоминается в послании апостола Павла к Римлянам (). Память совершается 16 сентября (3 сентября по старому стилю).

Именины 
 Православные
16 сентября (дата дана по григорианскому календарю).

См. также 
 Феба

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки